Termin MP ima više značenja.

 Severna Marijanska ostrva, deo grupe Marijanskih ostrva i američkih ostrvskih područja u Tihom okeanu
 Međunarodno pravo